Пуерто-Рико — країна
 Пуерто-Рико — острів
 Пуерто-Рико — стара назва міста Сан-Хуан.